Дикерсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дикерсон, Алекс (род. 1990) — американский бейсболист.
 Дикерсон, Гарретт (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Дикерсон, Денвер (1872—1925) — американский политик, губернатор Невады с 1908 по 1911 год.
 Дикерсон, Джон (род. 1968) — американский журналист.
 Дикерсон, Джордж (1892—1938) — американский бейсболист.
 Дикерсон, Кори (род. 1989) — американский бейсболист.
 Дикерсон, Крис  (1939—2021) — американский бодибилдер и актёр, обладатель титула «Мистер Олимпия».
 Дикерсон, Крис (род. 1982) — американский бейсболист.
 Дикерсон, Лэндон (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Дикерсон, Майкл (род. 1975) — американский баскетболист.
 Дикерсон, Мэтт (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Дикерсон, Уильям Уэрт (1851—1923) — американский политик, член Палаты представителей от штата Кентукки.
 Дикерсон, Эрик (род. 1960) — игрок в американский футбол.
 Дикерсон, Эрнест  (род. 1951) — американский кинорежиссёр и кинооператор.

См. также